La saison 2004-2005 de l'Étendard de Brest est la cinquante-deuxième saison de son histoire, la dixième consécutive en Pro B, la seconde division française. L'Étendard remporte le titre de champion de France de Pro B et accède pour la première fois de son histoire à la Pro A, l'élite du basket français.

Saison 2003-2004

Transferts et mouvements d'effectif

Résumé de la saison

Effectif

Résultats de la saison

Championnat de France de Pro B

Saison régulière

Détail des matchs

Classements 

|

|

|}
|}
|}

Source : lnb.fr

Playoffs

Coupe de France

Statistiques saison régulière 

Entraineur : Yves-Marie Verove

Source : Site officiel de la LNB

Statistiques Play Offs

Liens externes 
   Site Officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest